Молода́ () — гора в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Рожнятовском и (частично) Долинском районе Ивано-Франковской области, западнее села Осмолода.

Высота 1723,6 м. Юго-восточные и северо-западные склоны горы очень крутые, труднопроходимые. Вершина и привершинный склоны, с каменными осыпищами, местами — криволесье из сосны горной, ниже — лесные массивы.

Северо-восточнее вершины расположена гора Яйко-Перегинское (1595,6 м), на юго-восток (за долиной реки Молода) — вершина Грофа (1748 м).

Ближайший населенный пункт: с. Осмолода.

Примечания 

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы